Jazīreh-ye Khārk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jazīreh-ye Khārk (ö i Iran), Bushehr, 
 Khārk, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar